McLaglen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew V. McLaglen (1920–2014), britischer Filmregisseur
 Clifford McLaglen (1892–1978), britischer Schauspieler
 Cyril McLaglen (1899–1987), britisch-amerikanischer Filmschauspieler
 Victor McLaglen (1886–1959), britisch-amerikanischer Schauspieler